

Mythologie grecque 
Anaxibie peut désigner :
 Anaxibie l'Atride, sœur d'Agamemnon et femme de Strophios ou de Nestor ;
 Anaxibie fille de Cratiée, femme de Nestor parfois confondue avec la précédente ;
 Anaxibie fille de Bias, femme de Pélias.